Principato – prima forma di governo dell'Impero romano
Principato – Stato retto da chi ha titolo principesco ma anche il titolo stesso; nella storia medievale il principato fu una evoluzione della signoria, quando il signore ebbe un riconoscimento nobiliare dall'imperatore
Principato – regione storica dell'Italia meridionale, corrispondente approssimativamente al Principato di Salerno
Principato – casa editrice fondata a Messina e attualmente con sede a Milano
Principati – in campo teologico, intelligenze angeliche appartenenti alla prima gerarchia degli angeli
Principato – casata nobile dell'Italia meridionale